Walworth puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Walworth, pueblo en el condado de Wayne, Nueva York.
 Walworth, villa en el condado de Walworth, Wisconsin.
 Walworth, pueblo en el condado de Walworth, Wisconsin.

en Reino Unido 
 Walworth, barrio de Londres.